

Codici 
 OST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ostenda (Belgio)
 OST – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Ostia, radioassistenze per la navigazione aerea

Musica 
 Original (o Official) SoundTrack – l'abbreviazione inglese di colonna sonora

Altro 
 Open Space Technology  – metodologia di gestione dei gruppi
 Ost o San Giorgio (Host) – isolotto dell'arcipelago di Lissa in Croazia